Sechs Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Connecticut:
 USS Connecticut (1776), eine Gondel
 USS Connecticut (1799)
 USS Connecticut (1861), ein Dampfschiff, in Dienst von 1861 bis 1862
 USS Connecticut (BM-8), ein Monitor, der aber im Bau umbenannt wurde und als USS Nevada in Dienst trat
 USS Connecticut (BB-18), ein Schlachtschiff und Typschiff der Connecticut-Klasse, in Dienst von 1906 bis 1923
 USS Connecticut (SSN-22), ein U-Boot der Seawolf-Klasse, in Dienst seit 1998

Connecticut